Der Hyogo Noah Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. November 2018 in Kōbe stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 85 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Kōbe